Le Cerf-volant est le titre de différentes œuvres :
 Le Cerf-volant, téléfilm de Jean-Paul Roux (1992) ;
 Le Cerf-volant, film libanais de Randa Chahal Sabbag sorti en 2004 ;
 Le Cerf-volant, film d'animation de Martin Smatana sorti en 2019.
 Le Cerf-volant (La Cometa), toile de Francisco de Goya ;
 Le Cerf-Volant, revue littéraire trimestrielle, sous-titrée Cahier littéraire.

Voir aussi